Het Junior Eurovisiesongfestival 2007 vond plaats in Rotterdam, Nederland en werd gepresenteerd door Sipke Jan Bousema en Kim-Lian van der Meij.

Het was het vijfde festival dat die naam droeg, maar er waren enkele wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Zo werd de leeftijdsgrens verlegd: in voorgaande jaren konden kinderen van acht tot vijftien jaar oud meedoen, in 2007 werd de ondergrens verlegd naar tien jaar oud. Er wordt wel gezegd dat dit gedaan is zodat mensen minder makkelijk kunnen kiezen voor de factor schattigheid.

Ook waren er dit jaar vier debutanten namelijk: Armenië, Bulgarije, Georgië en Litouwen. Kroatië en Spanje trokken zich dan weer terug.

Dit jaar werd het Junior Eurovisiesongfestival gewonnen door Wit-Rusland, door Aleksej Zjigalkovitsj met S droezjami. Wit-Rusland had ook in 2005 het EBU-festival gewonnen. Wit-Rusland won met één punt verschil van debuutland Armenië. Servië vervolledigde de top 3, op enkele punten achter Armenië.

België en Nederland eindigden respectievelijk 15de en 11de.

Een nieuwigheid dit jaar was dat de totale opbrengst van de televoting werd geschonken aan UNICEF.

Resultaten

Scorebord

12 punten

Trivia 
 Wit-Rusland won voor de tweede keer in drie jaar tijd.
 Voor het derde jaar op rij won het laatste land dat optrad.
 Dit jaar was de eerste keer dat Cyprus geen 12 punten aan Griekenland gaf.
 Voor het tweede jaar op rij ontvangt Zweden haar hoogste punten uit Nederland.
 Frida Sandén is de jongere zus van Molly Sandén, die op het Junior Eurovisiesongfestival 2006 meedeed voor Zweden.

Debuterende landen

Terugtrekkende landen

Externe links 
 Officiële website Junior Eurovisiesongfestival
 Officiële Belgische website Junior Eurovisiesongfestival
 Officiële Nederlandse website Junior Eurovisiesongfestival